Александр Келлер:
 
 Келлер, Александр Фёдорович (1883—1946) — граф, русский офицер, герой Первой мировой войны.